Визер (; ) — может означать:

Фамилия 
 Визер, Густав (1898—1960) — австрийский футболист и футбольный тренер.
 Визер, Даниэль (род. 1957) — швейцарский кёрлингист.
  (род. 1989) — швейцарский хокеист.
 Визер, Роланд (род. 1956) — немецкий спортивный ходок.
 Визер, Сандро (род. 1993) — лихтенштейнский футболист, полузащитник немецкого «Хоффенхайма».
  (род. ?) — австрийский футболист.
 Визер, Фридрих фон (1851—1926) — экономист, представитель австрийской школы в политической экономии.

См. также 

  (115312 Whither) — астероид главного пояса.